Сен-Роме́н-о-Мон-д'Ор () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний схід від Парижа, 9 км на північ від Ліона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 416 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1094,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ромен-о-Мон-д'Ор на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ромен-о-Мон-д'Ор на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Рона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Рона